Бутучень — название населённых пунктов.

 Бутучень — село в Оргеевском районе Молдавии.
 Бутучаны — село Рыбницком районе ПМР.

См. также 
 Ботушаны